Hazanavicius steht für:

 Michel Hazanavicius (* 1967), französischer Regisseur und Drehbuchautor
 Serge Hazanavicius (* 1963), französischer Schauspieler